T 22 bezeichnet
 Junkers T 22 eine Jagdflugzeugvariante des Typs Junkers T 21
 T 22 (Schiff, 1941), das Typschiff der Flottentorpedoboote der Kriegsmarine
Siehe auch:
 Fahr T22

T22